Hattenbach kann stehen für:
 Hattenbach, Ortsteil von Niederaula im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Hattenbach (Aula), Zufluss der Aula in Nordhessen
 Hattenbach (Frauenbrunnen), rechter Zufluss des Frauenbrunnens beim Stadtteil Plieningen von Stuttgart, Baden-Württemberg. Siehe bei den Zuflüssen der Körsch.

Hattenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Carl von Hattenbach (1671–1739), Hessen-Kasseler Beamter und Offizier
 Ernst von Hattenbach (1617–1694), illegitimer Spross des Hauses Hessen und Hessen-Kasseler Amtmann
 Johann Salomon Hattenbach (1650–1699), deutscher Arzt und radikaler Pietist